Lake Hall ist der Name folgender Seen:

Neuseeland:
 Lake Hall (Neuseeland), See in der Region Southland

Vereinigte Staaten:
 Lake Hall (Florida), See im Bundesstaat Florida

Siehe auch:
 Hall Lake